Sitki peut désigner en Pologne :

 Sitki, village de la voïvodie de Mazovie
 Sitki, village de la voïvodie de Silésie